rufa – część jednostki pływającej
 Rufa – gwiazdozbiór
 Rufa (Rifenowie) – odłam Berberów